En mathématiques,
un idéal est une partie remarquable d'un anneau unitaire ;
un idéal est aussi une partie remarquable d'un ensemble ordonné.
 En philosophie,
 l'idéal est lié à la morale
 l'idéalisme est la prééminence donnée aux représentations mentales sur la réalité.
 En psychanalyse, on trouve les concepts :
 d'idéal du moi
 En religion, un mot souvent employé dans le monde chrétien.
 En armurerie, Idéal est un fusil de chasse à double canon, lancé en 1887 par la firme stéphanoise Manufrance.

Arts et culture